Le nom de Weismann est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 August Weismann (1834-1914), biologiste et médecin allemand ;
 Jacques Weismann (1978-), peintre, illustrateur et sculpteur français ;
 Joseph Weismann (1931-), survivant de la rafle du Vel' d'Hiv ;
 Julius Weismann (1879-1950), compositeur allemand ;
 Wilhelm Weismann (1900-1980), compositeur et musicologue allemand.

Voir aussi 

 Nom de famille germanique

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif